Drugie zawody w ramach Letniego Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2019 odbyły się 9 sierpnia we francuskim Courchevel.

Konkurs indywidualny po raz drugi w sezonie wygrała Japonka Sara Takanashi, dla której było to jej dwudzieste piąte zwycięstwo w historii jej startów w Letnim Grand Prix. Na drugim miejscu ze stratą ponad siedmiu punktów sklasyfikowana została Austriaczka Chiara Hölzl. Skład podium zawodów uzupełniła Niemka Juliane Seyfarth. Najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką gospodarzy była uplasowana na dziewiątej lokacie Joséphine Pagnier. W konkursie wystartowało dwadzieścia dziewięć zawodniczek, więc kwalifikacje do konkursu zostały odwołane. Również z racji ilości zgłoszonych skoczkiń pomimo dyskwalifikacji w pierwszej serii za nieprzepisowe narty Japonka Yūki Itō została dopuszczona do serii finałowej, w której ostatecznie zajęła 27. miejsce. Skakano z dwudziestej piątej i dwudziestej siódmej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix kobiet w Courchevel był Franck Salvi oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Konkurs indywidualny – 9 sierpnia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2019
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel
2019 we Francji